Sanel Jahić (Estrasburgo, 10 de Dezembro de 1981) é um futebolista profissional bósnio, milita no AEK Atenas.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Bósnia e Herzegovina
Futebolistas do Aris FC
Futebolistas do AEK FC
Futebolistas do Grasshopper Club